El Torneig de Rio de Janeiro 2016, també conegut com a Rio Open 2016, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 de l'ATP en categoria masculina i als International Tournaments de WTA en categoria femenina. La tercera edició del torneig es va disputar entre el 15 i el 21 de febrer del 2016 al Jockey Club Brasileiro de Rio de Janeiro, Brasil.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016